Деревково — название населённых пунктов:

Россия 
 Деревково — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Деревково — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Деревково — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Деревково — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Деревково — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Деревково — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Деревково — хутор в Максатихинском районе Тверской области.
 Деревково — деревня в Переславском районе Ярославской области.